Bobovo (Pljevlja), een plaats in de Montenegrijnse gemeente Pljevlja
 Bobovo (Svilajnac), een plaats in de Servische gemeente Svilajnac